La saison 2010 de Pervy Divizion est la dix-neuvième édition de la deuxième division russe. Elle prend place du  au .

Vingt clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les cinq derniers du classement sont relégués en troisième division tandis que les deux premiers sont directement promus en première division.

Le Kouban Krasnodar remporte la compétition et retrouve la première division un an après l'avoir quittée. Il est accompagné du Volga Nijni Novgorod qui termine second. Le FK Krasnodar, cinquième à l'issue de la saison, est également promu administrativement à la suite du désistement du Saturn Ramenskoïe en première division durant le mois de .

À l'autre bout du classement, l'Avangard Koursk est relégué en tant que lanterne rouge, accompagné par l'Irtych Omsk, le Rotor Volgograd, le Saliout Belgorod et le Dinamo Saint-Pétersbourg.

Le meilleur buteur de la compétition est Otar Martsvaladze du Volga Nijni Novgorod avec vingt-et-un buts inscrits. Il est suivi par Spartak Gogniev, qui a évolué pour le Kamaz Naberejnye Tchelny et le FK Krasnodar au cours de la saison et en a inscrit dix-sept, tandis que le troisième Sergueï Davydov du Volgar-Gazprom Astrakhan puis du Kouban Krasnodar en comptabilise quatorze.

Participants 
Un total de vingt équipes participent au championnat, douze d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent deux relégués de première division, le FK Khimki et le Kouban Krasnodar, ainsi que sept promus de troisième division, que sont l'Avangard Koursk, le Dinamo Briansk, le Dinamo Saint-Pétersbourg, l'Irtych Omsk, le Jemtchoujina Sotchi, le Mordovia Saransk et le Rotor Volgograd, qui remplacent les promus et relégués de l'édition précédente.

Parmi ces clubs, le SKA-Energia Khabarovsk est celui présent depuis le plus longtemps avec une participation ininterrompue en deuxième division depuis 2002, suivi du Kamaz Naberejnye Tchelny et de l'Oural Iekaterinbourg présents respectivement depuis 2004 et 2005. Le Baltika Kaliningrad et le Saliout Belgorod sont quant à eux en lice depuis 2006.

La pré-saison est marquée par le retrait du Vitiaz Podolsk, qui se retire pour des raisons financières en . Il est remplacé par le FK Volgograd, troisième du groupe Sud de la troisième division, qui se renomme Rotor Volgograd dans la foulée. Le mois de  voit le retrait du FK Moscou de la première division et son remplacement par l'Alania Vladikavkaz, troisième la saison précédente. Ce départ est compensé par la promotion du Dinamo Briansk, deuxième du groupe Centre du troisième échelon. Dans le même temps, le Saliout-Energia Belgorod est renommé Saliout en .

Légende des couleurs

Changements d'entraîneurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème classique de points (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les équipes à égalité de points, on utilise les critères suivants :
 Nombre de matchs gagnés
 Confrontations directes (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur)
 Différence de buts générale
 Buts marqués (général)
 Buts marqués à l'extérieur (général)

|}

Résultats 

|}

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes 
  Saison 2010 sur le site de la RSSSF.
  Saison 2010 sur FootballFacts.ru.
  Saison 2010 sur WildStat.ru.

2010
Russie
Football en Russie en 2010